Jõgisoo ist der Name folgender estnischer Dörfer:

 in der Landgemeinde Järva (Kreis Järva), siehe Jõgisoo (Järva)
 in der Landgemeinde Lääne-Nigula (Kreis Lääne), siehe Jõgisoo (Lääne-Nigula)
 in der Landgemeinde Saue (Kreis Harju), siehe Jõgisoo (Saue)